Koblenz (Coblenza en castellano) hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Coblenza, ciudad alemana en Renania-Palatinado.
 Región de Coblenza, antiguo Regierungsbezirk de Renania-Palatinado.
 Koblenz (Argovia), municipio suizo en Argovia.